Collierville kan syfta på:

 Collierville, Kalifornien
 Collierville, Tennessee